Buenaventura steht für den Heiligen Bonaventura und viele von seinem Namen abgeleitete Begriffe:

 Buenaventura (Unternehmen), peruanisches Bergbauunternehmen
 Buenaventura (Toledo), Gemeinde in Toledo, Spanien
 Buenaventura (Kolumbien), Stadt im Departamento Valle del Cauca, Kolumbien
 Buenaventura (Kuba), Stadt in Kuba
 Municipio Buenaventura, Verwaltungsbezirk in Mexiko
 Buenaventura River, fiktiver Fluss im Westen der USA
 Buenaventura (Meteorit), ein 1969 bei San Buenaventura (Chihuahua) in Mexiko gefundener Meteorit

Schiffe:
 USS Buena Ventura (ID-1335), Frachtschiff der US-Navy
 ARC Buenaventura (BL 162), Tender der kolumbianischen Marine

Buenaventura ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Buenaventura (1904–1996), philippinischer Komponist
 Rafael Buenaventura (1938–2006), Gouverneur der philippinischen Zentralbank
 Socrates Buenaventura Villegas (* 1960), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Lingayen-Dagupan
 Yuri Buenaventura (* 1967), kolumbianischer Musiker

Siehe auch:
 Bonaventura (Begriffsklärung)
 San Buenaventura